Tetsuya Enomoto (Kawasaki, Kanagawa, 3 de março de 1983) é um ex-futebolista profissional japonês que atuava como goleiro.

Carreira 
Tetsuya Enomoto começou a carreira no Yokohama F. Marinos. 

Naturais de Kawasaki (cidade)
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds